

Toponymes



Repulse Bay, hameau inuit situé dans la région de Kivalliq.

Repulse Bay, zone sur l'île de Hong Kong située dans le district Southern.

Homonymie de toponyme